Campaspe River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Campaspe River (Cape River), Nebenfluss des Cape Rivers in Queensland.
 Campaspe River (Murray River), Nebenfluss des Murray River in Victoria